Ниже приведен список и описание эпизодов американского драматического телесериала «Даллас», разработанного Синтией Сидре на основе одноименного сериала 1978—1991 годов, созданного Дэвидом Джэйкобсом. Сериал является продолжением, а не ремейком или перезагрузкой, оригинального телесериала 1978 года о богатой техасской семье Юингов, владеющей нефтяным бизнесом «Юинг Оилз» и ранчо со скотоводством. Главные роли в продолжении играют Джош Хендерсон, Джесси Меткалф, Джордана Брюстер, Джули Гонсало и Бренда Стронг, а также ведущие актёры оригинального сериала в лице Ларри Хэгмэна, Линды Грей и Патрика Даффи.

Премьера сериала состоялась 13 июня 2012 года на кабельном канале TNT, и в настоящее время завершился первый сезон. Премьера второго сезона из пятнадцати эпизодов состоялась в январе 2013 года. 30 апреля 2013 года канал продлил сериал на третий сезон из пятнадцати эпизодов, который стартует в начале 2014 года.

Обзор 
{| class="wikitable" style="text-align: center;"
! style="padding: 0 8px;" colspan="2" rowspan="2"| Сезон
! style="padding: 0 8px;" rowspan="2"|Эпизоды
! colspan="2"| Оригинальная дата выхода
|-
! Премьера сезона
! Финал сезона
|-
| style="background:#DAA520; color:#100; text-align:center;"|
| 1
| 10
| 13 июня 2012
| 8 августа 2012
|-
| style="background:#00663A; color:#100; text-align:center;"|
| 2
| 15
| 28 января 2013
| 15 апреля 2013
|-
| style="background:#036173; color:#100; text-align:center;"|
| 3
| 15
| 24 февраля 2014
| 22 сентября 2014
|}

Список эпизодов

Сезон 1 (2012)

Сезон 2 (2013)

Сезон 3 (2014) 
30 апреля 2013 года канал продлил сериал на третий сезон из пятнадцати эпизодов.

Рейтинги в США

Сезон 1

Сезон 2

Сезон 3

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 

даллас
Даллас (франшиза)